Dürrbeck ist der Familienname folgender Personen:
Hans Dürrbeck (1897–1967), deutscher Maler und Graphiker
Heinz Dürrbeck (1912–2001), deutscher Gewerkschafter (IG Metall)
Herta Dürrbeck (1914–1995), deutsche kommunistische Politikerin und Widerstandskämpferin

Siehe auch: Dürbeck